Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2015 года в I-м дивизионе прошёл с 12 по 18 апреля в Дебрецене (Венгрия) и Мариборе (Словения). По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2016 года, а команда, занявшая последнее место, переместилась в группу B. По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А, а команда, занявшая последнее место, переместилась в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2016 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — одиннадцать из Европы и одна из Азии. Сборная Литвы пришла из второго дивизиона, сборная Дании пришла из ТОП-дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 8 главных и 14 линейных судей для обслуживания матчей первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2015 года.

В группе А первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей. В группе B первого дивизиона участвовало 4 главных и 7 линейных судей.

Группа А первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2015 года

Главные судьи
  Юрис Балодис
  Том Дарнелл
  Даниэль Гампер
  Пшемыслав Кепа

Линейные судьи
  Даниэль Коэн
  Артём Корепанов
  Крисс Курцус
  Давид Нотеггер
  Яков Палей
  Ботонд Палкови
  Йонас Реймер

Группа B первого дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2015 года

Главные судьи
  Крис Девердт
  Роберт Халлин
  Эдуард Ибатулин
  Трпимир Пирагич

Линейные судьи
  Элли Флокхарт
  Ян Фуре
  Василий Каляда
  Дамир Ракович
  Славомир Шахневич
  Мартен ван ден Акер
  Гашпер Яка Згонц (Gašper Jaka Zgonc)

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Александр Осипков
 Защитник:  Андреас Мартинсен
 Нападающий:  Матиас Фром

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Андрей Шикуть
  Александр Труе
  Томас Тири
  Бенце Штипшич
  Йоханнес Йоханнесен
  Кирилл Панюков

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведенных игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Доминик Дивис
 Защитник:  Марк Чепон
 Нападающий:  Кристоф Кромп

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Лукаш Хаудум
  Даити Саито
  Иван де Лука
  Жан Езовшек
  Илья Четвертак
  Богдан Дьяченко

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Апрель 2015 года
Спорт в Венгрии в 2015 году
Спорт в Словении в 2015 году
Ю*1
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Венгрии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Словении
Чемпионаты мира в Венгрии
Чемпионаты мира в Словении
Международные спортивные соревнования в Дебрецене
Международные спортивные соревнования в Мариборе